Кра́сная ро́за:

 Красная роза — роза красного цвета.
 Особняк «Красная роза» — американский телесериал по сценарию Стивена Кинга (2002).
 «Красная Роза» — бывший шёлковый комбинат в Москве.
 «Красная Роза 1875» — деловой квартал в Москве на месте шёлкового комбината.

См. также 
 Алая роза (значения)